FB, Fb eller fb kan avse: 

 FB – aktiesymbolen på Nasdaq för Facebook Inc
 FB – ett tidigare svenskt frikyrkosamfund, numera en del av Evangeliska frikyrkan, se Fribaptistsamfundet
 FB – en lokaltidning i Sunne kommun, se Fryksdalsbygden
 FB – fattas av Sveriges riksdag i regel vart fjärde år, se Försvarsbeslut
 FB – en kaninras med franskt ursprung, se Fauve de Bourgogne
 FB – en av Sveriges största huliganfirmor och innefattar personer som håller på AIK, se Firman Boys
 FB – ett svenskt internetforum, se Flashback Forum